Antonio Bardellino – criminale italiano
 Pietro Bardellino – pittore italiano